Katahara (jap. ) bezeichnet:
 eine ehemalige Stadt in der Präfektur Aichi: Katahara (Aichi) (heute: Gamagōri)
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Katahara (Han)